Santa Catarina je španjolski i portugalski naziv za Svetu Katarinu

Zemljopis 
Brazil
Santa Catarina (federalna brazilska država), federalna brazilska država
Santa Catarina (otok), otok u ovoj brazilskoj državi

Gvatemala
Santa Catarina Barahona
Santa Catarina Ixtahuacan
Santa Catarina Mita
Santa Catarina Palopó

Meksiko
Santa Catarina (Guanajuato, Meksiko)
Santa Catarina (Morelos, Meksiko)
Santa Catarina (Nuevo León, Meksiko)
Santa Catarina Ayometla
Santa Catarina de Tepehuanes
Misión Santa Catarina Virgen y Mártir

Portugal
Santa Catarina (Caldas da Rainha)

Zelenortska Republika
Santa Catarina (Zelenortska Republika)

Ostalo 
Santa Catarina (brod)

Poveznice 
Santa Catalina (razdvojba)